Plurale di caleffo – atto del comune

Persone 
 Giovanna Caleffi – anarchica italiana
 Piero Caleffi – partigiano e politico italiano
 Sonya Caleffi – condannata come serial killer

Altro 
 Giovanna Caleffi – personaggio televisivo